Радецький Артем Валерійович (* 1998) — молодший сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Радецький Віталій Григорович (*1944) — генерал армії України, начальник Національної академії оборони України (2005—2010).
 Радецький Ігор Романович (*1961) — сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Йоганн Йозеф Венцель граф Радецький фон Радец (1766—1858) — австрійський воєначальник і державний діяч.
 Радецький Федір Федорович (1820—1890) — генерал-ад'ютант, почесний громадянин Полтави.
 Францішек Радецький (1850—1914) — польський священник-єзуїт, педагог.

 Радецька Ірина Анатоліївна (1907—1989) — ландшафтний дизайнер, родом з Києва, учениця і дружина видатного англійського скульптора Генрі Мура.

Див. також 
 Адальберт Мікулич-Радецький (1888—1958) — австрійський і німецький офіцер польського походження, генерал-лейтенант вермахту.
 Ян Мікулич-Радецький (1850—1905) — польсько-австрійський хірург.

Українські прізвища